WW2 steht für:
 Zweiter Weltkrieg
 Call of Duty: WWII, Ego-Shooter aus dem Jahr 2017

ww2 steht für:
 Internet-Subdomain zusätzlich zu www, siehe WWW2

Siehe auch:
 WWI
 WWII
 WW II
 WW III

WW2